Суперкубок Италии по футболу 2003 () — 16-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались Ювентус, чемпион Италии 2002/03, и Милан, обладатель кубка Италии 2002/03. Матч проходил в Ист-Ратерфорде, Нью-Джерси, США, на домашнем стадионе клуба МЛС «Нью-Йорк/Нью-Джерси МетроСтарз». Ювентус одолел Милан в серии пенальти, через 3 месяца после поражения от миланцев в серии одиннадцатиметровых ударов в финале Лиги Чемпионов 2003.

Матч 

2003
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Милан»
Футбол в Италии в 2003 году
События 3 августа
Август 2003 года